verhuizing, verplaatsen van een huishouden naar een ander huis.
Verhuizen (Buren), voormalig dorp in de Betuwe.